Als Vizekönig von Indien wurde bezeichnet:
 der britische Generalgouverneur und Vizekönig von Indien
 der Gouverneur von Portugiesisch-Indien